FSC Dynamo steht für:
 FSC Dynamo Eilenburg, ein ehemaliger Fallschirmsportclub in Eilenburg, Sachsen
 FSC Dynamo Windrad Kassel, ein Freizeitsportclub in Kassel, Hessen